Jméno Vít Vomáčka nosí více významných osobností:

Vít Vomáčka (* 1960) – český politik, starosta obce Kravaře
Vít Vomáčka (cestovatel) – český cestovatel
Vít Vomáčka (zpěvák) – zpěvák The Swings